Marian Kępiński - polski prawnik 
 Marian Kępiński - polski malarz